Мицва:
 Мицва — предписание, заповедь в иудаизме.
 Мицва (ансамбль) — московский ансамбль еврейской музыки Московской государственной академической филармонии.